Імунобіологі́чні препара́ти (медичні імунобіологічні препарати, МІБП, ) — це лікарські препарати, діючі речовини яких мають біологічне походження (або є штучно синтезованими аналогами природних речовин) і призначені для проведення специфічної профілактики (імунопрофілактики), діагностики та лікування (імунотерапії) інфекційних або алергічних захворювань.

До МІБП належать: вакцини, анатоксини, імуноглобуліни, сироватки, інтерферони, бактерійні препарати, алергени, бактеріофаги та інші.

Препарати можуть отримувати шляхом: культивування штамів мікроорганізмів і клітин еукаріотів, екстракції речовин з біологічних тканин і крові, включаючи тканини та кров людини, тварин і рослин, застосування технології рекомбінантної ДНК, гібридомної технології, репродукції живих агентів в ембріонах чи організмі тварин.

До цієї категорії не відносять біогенні лікарські препарати, діючі речовини яких не несуть у собі генетично чужорідної інформації, тобто мають молекулярну масу менше 5000 дальтон (наприклад, Актовегін).

Обіг, контроль за якістю і безпекою медичних імунобіологічних препаратів практично в усіх країнах знаходиться під особливим контролем держави та здійснюється окремо від інших фармацевтичних препаратів. Відпуск здійснюється за рецептом. Це пов'язано з особливостями їх виробництва, проведення доклінічних і клінічних випробувань, оскільки процес дослідження МІБП відбувається за участі не лише хворих, а і здорових людей, у тому числі і дітей (наприклад, випробування вакцини). В Україні функцію державного органу контролю несе ДП «Центр Імунобіологічних препаратів».

Використання МІБП у специфічній профілактиці захворювань називається імунопрофілактикою, у лікуванні хвороб — імунотерапією. 

У діагностиці інфекційних захворювань та алергій безпосередньо на пацієнтах використовують препарати з мікроорганізмів (наприклад, туберкулін), алергенів.
Для специфічного (етіотропного) лікування інфекцій використовують широкий спектр МІБП — сироватки, імуноглобуліни, бактеріофаги. Інтерферони підвищують загальну опірність до вірусних захворювань. У лікуванні алергій як патогенетичну терапію застосовують препарати алергенів, які вводять за спеціальною схемою (так звана алергенспецифічна імунотерапія).

За міжнародною класифікацією медичних препаратів (АТХ) — імунобіологічні препарати належать до різних груп, наприклад J01XX11 (бактеріофаги), J06 (сироватки та імуноглобуліни), J07 (вакцини), L03AB (інтерферони).

Див. також 
Імунотерапія

Імунологія
Лікарські засоби